Lista supernowych odkrytych w latach 1991-1995

Zobacz też 
 Lista supernowych

Przypisy 

1981-90 | 1991-95 | 1996

Listy supernowych
XX wiek